Droga N3 – znajduje się w południowo-zachodniej części holandii
 Droga N3 – jedna z dróg krajowych w Luksemburgu